Croix (Territoire-de-Belfort) – francuska gmina w regionie Franche-Comté
 Croix (Nord) – francuska gmina w regionie Nord-Pas-de-Calais

Zobacz też 
 La Croix (ujednoznacznienie)